Васи́лий Генна́дьевич Антипов (род. 30 октября 1982, Москва) — российский музыкант, лютнист, гитарист.
Василий Антипов  родился в 1982 году. В 1996 году поступил в класс Натальи Николаевны Дмитриевой в Академическое Музыкальное Училище при МГК им. П.И. Чайковского и с отличием окончил его. В настоящее время является солистом и концертмейстером  оркестра Musica Aeterna, художественный руководитель Теодор Курентзис.

Ссылки  
 ГТРК "Пермь"	
 Bach BWV997

Выпускники Московской консерватории
Выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных
Классические гитаристы России